Der Begriff Indianeragent beschreibt einen zur Administration von Indianerangelegenheiten eingesetzten offiziellen Vertreter der Regierung in Nordamerika.

Indianeragent (Kanada)
Indianeragent (Vereinigte Staaten)